E06 oder E 06 steht für:
 DR-Baureihe E 06, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Thyreoiditis, eine Entzündung der Schilddrüse nach dem ICD-10-Code

E06